Александр Музыка:

 Музыка, Александр Александрович (род. 1991) — украинский футболист, защитник.
 Музыка, Александр Николаевич (род. 1969) — российский футболист.